Гарби (Gharbi, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гарби, Исмаэль (род. 2004) — французский футболист.
 Гарби, Кэти (настоящее имя Екатерини Гарби; род. 1961) — греческая певица.
 Гарби, Махмуд (род. 1982) — тунисский гандболист, разыгрывающий французского клуба «ГК Нант» и сборной Туниса.